Евгений Гусев:
 Гусев, Евгений Николаевич (1879—1919) — русский военачальник, полковник, участник Первой мировой и Гражданской войн в составе ВСЮР, пионер боевого применения бронеавтомобилей.
 Гусев, Евгений Павлович (1948—2019) — российский поэт и прозаик, полковник МВД в отставке.